PC Castilho, nome artístico de Paulo César Castilho (Angra dos Reis, 31 de janeiro de 1968), é um flautista, compositor, arranjador e professor brasileiro.

Professores do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais de Angra dos Reis